Сухой Овраг () — село, относится к Николаевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 101 человек. Почтовый индекс — 67010. Телефонный код — 8-04857. Занимает площадь 0,67 км². Код КОАТУУ — 5123580406.

Местный совет 
67010, Одесская обл., Николаевский р-н, с. Алексеевка, ул. Ленина

Ссылки 
 Сухой Овраг на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Николаевского района (Одесская область)